Сандыктас — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Сандыктас — село в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области.
 Сандыктас — село в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.
 Сандыктас — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.